

Patronyme 
Le nom de Hay est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Auguste Hay de Bonteville, (1775-1846), militaire français et chef chouan ;
  ;
 Barry Hay (1948-), chanteur anglais ;
 Betty Hay (1927-2007), biologiste américaine ;
 Bruce Hay (1950-2007), joueur écossais de rugby à XV ;
 Bill Hay (1935-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Charles Hay (1852-1927), soldat écossais et un politicien conservateur ;
 Christian Hay (1944-), acteur français ;
 Cody Hay (1983-), patineur artistique canadien ;
 Colin Hay (1953-), chanteur et musicien australo-écossais, membre du groupe Men at Work ;
 Danny Hay (1975-), footballeur néo-zélandais :
 David Hay (1948-), footballeur écossais ; 
 Deborah Hay (1941-), chorégraphe américaine ;
 Diana Hay (1926-1978), noble écossaise ; 
 Eldon Hay, pasteur et professeur canadien ;
 Elspeth Hay (1929 ou 1930-), athlète britannique ;
  ;
 Harry Hay (1893-1952), nageur australien.
 Harry Hay (1912–2002), leader américain marxiste et défenseur des droits des homosexuels ; 
 Helen Hay Whitney (1875-1944), poétesse, écrivaine, propriétaire et éleveuse de chevaux de course, personnalité mondaine et philanthrope américaine ;
 Hugo Hay (né en 1997), athlète français ;
  ;
  ;
 Jimmy Hay (1881-1940), footballeur écossais ;
  ;
 Lothar Hay (1950-), homme politique allemand ;
 Louise Hay (1926-2017), écrivaine américaine ;
 Louise Hay (1933-1989), mathématicienne américaine ;
 Prix Louise Hay, distinction mathématique ;
 Mary Hay (1901-1957), danseuse américaine, actrice de comédie musicale et du cinéma muet, dramaturge et Ziegfeld Girl ;
 Mickaël Hay (1974-), joueur et entraîneur français de basket ball ;
 Oliver Perry Hay (1846-1930), paléontologue américain ;
 Olivier Hay (1986-), joueur de jeux vidéo français ;
  (1961-), guitariste et claviériste anglais (Culture Club) ;
 Sarah Hay (1987-), actrice et danseuse américaine ;
 Will Hay (1888-1949), acteur, scénariste et réalisateur britannique ;
 William Perry Hay (1872-1947), carcinologiste américain ;

Toponyme 

 Hay, une ville de Cornouailles en Angleterre ;
 Hay, une ville de Nouvelle-Galles du Sud en Australie ;
 Hay, une ville du Powys, au pays de Galles ;
 Hay, une zone non incorporée de l'État de Washington, aux États-Unis ;
 L'Haÿ-les-Roses, une commune située dans la région Île-de-France, en France.

Autres 
 Hay, le nom des Arméniens en arménien
 Plan incliné de Hay, un plan incliné fluvial (ascenseur à bateaux), en Angleterre
 Clan Hay, un clan écossais
 Hay Group, une société de conseil américaine en management et en organisation
 Hay Ryad, un quartier de Rabat, au Maroc

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais